Aplogruppo R (mtDNA) degli aplogruppi mitocondriali umani
 Aplogruppo R (Y-DNA) degli aplogruppi del cromosoma Y